Cette page regroupe l'ensemble des '''monuments classés de la ville de Louvain.

Monuments

Ensembles architecturaux 

|-
|9874
|
| Arbeiderswoningen, Jean Bulenswijk
|Jean Bulenswijk 2-21 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|25346
|
| Arbeiderswoningen
|Adolphe Bastinstraat 3-37 en 4-38 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|25348
|
| Arbeidswoningen, Voorzorgwijk
|Bankstraat 110-128Heilige-Geeststraat 68-80Voorzorgstraat 1-39 en 8-60 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|25406
|OB000521 OB000529 OB000547 OB000579 OB000746 OB000747 OB001054 OB001055
|
|Première enceinte de Louvain
|Brusselsestraat 69HandbooghofKapucijenvoer 35Karel van Lotharingenstraat 14-24 en 25Lei 19Pater Damiaanplein 9Redingenstraat 4Tiensestraat 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|25415
|OB000497 OB000519 OB000591 OB000598
|
|Grand béguinage
|Groot Begijnhof 1-95 en 2-94 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|25429
|OB000536
|
|Petit béguinage
|Klein Begijnhof 1-27 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|25443
|
| Arbeiderswoningen, Het Torentje
|Het Torentje 1-15 en 2-16Pereboomstraat 3-17 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|25444
|
| Arbeiderswoningen
|Heilige-Geeststraat 108-148 en 152-168 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|25464
|
| Eenheidsbebouwing, Jozef II-straat
|Jozef II-straat 3-55 en 6-58 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|25465
|OB001042
|
| Arbeidswoningen, Blauwputgang
|Blauwputgang 1-11 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|25466
|
| Arbeidswoningen, Pioengang
|Pioengang 1 en 2-30 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|25467
|
| Hoogbouwwijk Sint-Maartensdal
|Sint-Maartensdal 1-7 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|25469
|
| Arbeidswoningen, Paul Delvauxwijk
|Paul Delvauxwijk 1-57 en 2-56 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|25470
|
| Arbeidswoningen, Sint-Servatiusstraat
|Sint-Servatiusstraat 2-12 en 3-11 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|25471
|
| Arbeidswoningen, Muurkruidstraat
|Muurkruidstraat 1-24 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|25473
|
| Arbeidswoningen, Valkerijgang
|Valkerijgang 2-34 en 3-27 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|25475
|
| Sociale woonwijk
|Adolphe Bastinstraat 39-43 en 40-44Heilige-Geeststraat 77-89Tervuursevest 198-236 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|25494
|
| Arbeidswoningen, Bloemenberggang
|Blauwputgang 1-17 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|25500
|OB001200
|
| Gevelwand, Martelarenplein
|Diestsestraat 252-254Martelarenplein 1-15 en 2-14Tiensevest 2-22 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|25504
|
| Sociale woonwijk, Oud-Strijderswijk
|Jean-Baptiste Van Monsstraat 10-20, 28-36 en 55-67Strijdersstraat 2-60, 11-47 en 53-67 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|26779
|OB000579 OB001161
|
| Sint-Geertruiabdij
|Halfmaartstraat 6 en znSint-Geertruiabdij 4-7 en 10-11 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|26781
|OB000508 OB000515
|
| Museumsite Louvain
|Leopold Vanderkelenstraat 28 en 30Savoyestraat 6 
|Louvain 
|Louvain 
|24062A
|
|
|
|-
|}

Voir aussi 
 
 Liste des monuments historiques de la province du Brabant flamand
 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2011

Louvain
Bâtiment à Louvain